Live in Europe (álbum de Creedence Clearwater Revival) - o primeiro álbum ao vivo da banda
Live in Europe (álbum de Transatlantic) - o segundo álbum ao vivo da banda
Ou ainda:
Live In Germany 1976 - álbum ao vivo da banda de hard metal Rainbow

Desambiguação